Siederia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Meier 1957. Siederia ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Siederia